Saros 108 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 januari 550 t/m 8 april 1902. Deze serie duurde 1352 jaar en 95 dagen, bevatte 76 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 17 t/m 92.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus